Princezna Žofie Karolína Marie Vilemína Lucemburská (14. února 1902 – 24. května 1941) byla šestá a nejmladší dcera velkovévody Viléma IV. a jeho manželky infantky Marie Anny Portugalské.

Život 
Žofie se narodila na zámku Berg v Colmar-Bergu v Lucembursku. Dvě z jejích starších sester vládly jako lucemburské velkovévodkyně: Marie-Adéla a Šarlota.

Žofie se 12. dubna 1921 na zámku Hohenburg provdala za prince Arnošta Jindřicha Saského, nejmladšího syna posledního saského panovníka Fridricha Augusta III. a jeho manželky arcivévodkyně Luise Rakouské, princezny toskánské. Žofie a Arnošt Jindřich měli tři syny, tři vnoučata, devět pravnoučat a osm prapravnoučat:

 Princ Albert Bedřich August Johan Jiří Dedo Saský (9. května 1922, Mnichov – 6. prosince 2009, Radebeul, Německo).
 Princ Jiří Timo Michael Mikuláš Maria Saský (22. prosince 1923, Mnichov – 22. dubna 1982, Emden); 7. srpna 1952 se v Mülheimu oženil s Margrit Lucasovou. Mají dvě děti, pět vnoučat a osm pravnoučat. Znovu se oženil 3. února 1966 s Charlotte Schwindackovou, s níž se rozvedl 6. února 1973. Dne 26. března 1974 se znovu oženil s Erinou Eiltsovou. Má nemanželského syna a čtyři vnoučata.
 Princ Ruprecht Hubert Gero Maria Saský (12. září 1925 v Mnichově – 10. dubna 2003, Picton, Ontario, Kanada)

Žofie zemřela 24. května ve věku 39 let v Mnichově na zápal plic. Po její smrti se Arnošt Jindřich 28. června 1947 v Paříži morganaticky oženil s Virginií Dulonovou.

Tituly a oslovení 
 14. února 1902 – 12. dubna 1921: Její velkovévodská Výsost princezna Žofie Lucemburská
 12. dubna 1921 – 24. května 1941: Její královská Výsost princezna Žofie Saská, princezna lucemburská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové
Nasavsko-weilburská dynastie
Saské princezny
Lucemburské princezny
Narození 14. února
Narození v roce 1902
Narození v Lucembursku
Úmrtí 24. května
Úmrtí v roce 1941
Úmrtí v Mnichově
Pohřbení v katedrále v Drážďanech
Ženy